Балам има више значења:

 Балам
 Балам (Чампотон), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Балам (Бенито Хуарез), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику